The Dramatics (первоначальное название The Dynamics) — американский вокальный коллектив, выступающий в стиле соул. Был образован в 1962 году в Детройте (штат Мичиган) в США. Наибольшую известность группе принесли синглы «In the Rain» и «Whatcha See is Whatcha Get», попавшие в Топ-10 американских поп- и ритм-энд-блюзового хит-парадов.

Дискография

Студийные альбомы 

 A Обозначены как Ron Banks & the Dramatics.

Концертные альбомы

Сборники

Синглы 

 A Обозначены как Ron Banks & the Dramatics.

См. также 
 Детройт (фильм)

Примечания

Ссылки 

Вокальные группы США
Соул-группы
Ритм-энд-блюзовые группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1962 году
Музыкальные коллективы из Детройта
Исполнители Stax Records